En mathématiques, une spirale est une courbe plane qui tourne autour d'un point ou d'un axe central.
 En physique, la spirale d'Airy désigne un phénomène de polarisation rotatoire.
 En pyrotechnie, c'est le nom (impropre) d'une pièce d'artifice (elle disposée non en spirale mais en hélice conique).
 En mécanique, le ressort spiral est utilisé pour construire des mécanismes de précision.
 En astronomie, une galaxie spirale ou une galaxie spirale barrée présentent des structures appelées bras spiraux partant du noyau central de la galaxie est s'enroulant autour de celui-ci pour former une spirale de quelques tours.
 En géologie, les spirales d'iceberg sont des figures sédimentaires se formant sur le plancher océanique en période de déglaciation.
 SPIRALE sont des prototypes de satellite d'alerte précoce  français lancés en 2009.
 Dans le domaine de la gouvernance et de la démocratie participative, Spiral est une méthode proposée par le Conseil de l'Europe, et utilisée en France pour certains Agenda 21.
 Dans le domaine des divertissements, un puzzle en spirale est un jeu sur les mots.

Culture et arts 

 Spirale est un film polonais de Krzysztof Zanussi en 1978.
 Spirale est un film dramatique français réalisé par Christopher Frank en 1987.
 Spirale est un manga adapté en film sous le titre Uzumaki.
 Spirale est une tueuse de l'univers Marvel.
Spirale est une revue d'art helvétique, éditée de 1953 à 1964.
 Spirale est une revue littéraire québécoise.
 Spirale est une collection de livres des éditions G. P.
 Spiral (film, 2020), film français réalisé par Sofiene Mamdi
 Spirale : L'Héritage de Saw, film américano-canadien réalisé par Darren Lynn Bousman en 2021.

Voir aussi

Notes et références